Rosendo peut désigner :

Personnalités 
 Saint Rosendo (907-977), saint espagnol ;
 Rosendo Porlier y Asteguieta (1771-1819), navigateur et brigadier espagnol ;
 Rosendo Fernández (1840-1909), peintre espagnol ;
 Rosendo Mendizábal (1868-1913), musicien argentin ;
 Rosendo Radilla (1914-1942), politique mexicain ;
 Rosendo Huguet Peralta (1938-), philosophe et missionnaire espagnol ;
 Rosendo Mercado (1954-), chanteur de rock espagnol.

Toponymie 
 San Rosendo, commune chilienne
 Estación San Rosendo (Chili)
 Autódromo Rosendo Hernández (Argentine)

Spiritualité 
 Rosendo, sorcier nagual mexicain (de l'État d'Oaxaca)